Pižma může znamenat:
 Pižma (přítok Pečory) — řeka v republice Komi v Rusku, přítok Pečory
 Pižma (přítok Vjatky) — řeka v Nižněnovgorodské a v Kirovské oblasti v Rusku, přítok Vjatky
 Pižma (přítok Sujdy) — řeka v Leningradské oblasti v Rusku, přítok Sujdy

 Pižma (Nižněnovgorodská oblast) – vesnice v Nižněnovgorodské oblasti v Rusku